Blasi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Blasi (1965–2002), italienischer Basketballspieler
 Carles Blasi Vidal (* 1964), andorranischer Politiker
 Dante de Blasi (1873–1956), italienischer Hygieniker
 Ettore Blasi (1895–??), italienischer Marathonläufer
 Francesco Blasi (* 1937), italienischer Molekularbiologe
 Gerard Blasi-Font (* 1985), andorranischer Tennisspieler
 Ilary Blasi (* 1981), italienische Schauspielerin und Fotomodell
 Juliane Blasi, (* 1977), deutsche Automobildesignerin
 Manuele Blasi (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Osvaldo Blasi (* 1928), argentinischer Ringer
 Rosa Blasi (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Silvana Blasi (1931–2017), italienische Schauspielerin
 Silverio Blasi (1921–1995), italienischer Filmschaffender
 Simon Blasi (* 1977), deutscher Filmeditor
 Umberto Blasi (1886–1938), italienischer Marathonläufer
 Walter Blasi (* 1954), österreichischer Ministerialbeamter und Militärhistoriker

Siehe auch:
 Di Blasi
 Bläsi
 Plasi